Innertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Innertjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Innertjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Innersttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn